Martin Hansen kan henvise til flere personer:

 Martin Hansen (bokser) – en bokser
 Martin Hansen (skuespiller) – en skuespiller
 Martin A. Hansen – forfatter
 Martin Haldbo Hansen - dansk olympisk roer
 Martin ”Sild” Hansen – fodboldspiller
 Martin Vingaard Hansen – fodboldspiller
 Martin Hansen (fodboldspiller, født 1990) – fodboldspiller
 Martin Strange-Hansen - dansk filminstruktør og manuskriptforfatter.